Bujdosó Ernő (1932) fizikus
Bujdosó Ernő (1944) Munkácsy Mihály-díjas festő